Католицизм в Молдавии  или Римско-Католическая Церковь в Молдавии является частью всемирной Католической церкви. В Молдавии действует единственная католическая епархия Кишинёва. Численность католиков в Молдавии составляет около двадцати тысяч человек.

История 
В 1227 году территория нынешней Молдавии вошла в епархию Милковии, образованной Римским папой Григорием IX. После татаро-монгольского нашествия епархия Милковии перестала существовать.

В 1370 году Римский папа Урбан V образовал епархию в Серете, в которую также вошли земли сегодняшней Молдавии. В 1413 году была образована епархия в Бае, которая просуществовала до начала XVI века. В начале XIX века Молдавия входила в Апостольский викариат Моравии.

27 апреля 1883 года Римский Папа Лев XIII учредил епархию в Яссах (Румыния), в которую входила бо́льшая часть территории нынешней Молдавии. В епархии активно действовали иезуиты, которые основывали многочисленные церковные, образовательные и благотворительные учреждения. Север Молдавии в то время входил в Каменец-Подольскую епархию.

3 июля 1848 года после конкордата между Ватиканом и Российской империей была образована Тираспольская епархия, кафедра которой в первое время находилась в Херсоне, потом была перенесена в Тирасполь. Из-за Крымской войны (1853—1856 гг.) кафедра Тираспольской епархии была перенесена в Саратов, после чего был образован Тираспольский деканат, куда входила вся сегодняшняя Молдавия.

После 1917 года на территорию Молдавии распространяла свою юрисдикцию епархия в Яссах. Во время II Мировой войны Молдавия входила в Транснистрийскую епархию.

Во время Советского Союза деятельность Католической церкви в Молдавии была ограничена. Католические приходы в Молдавии после 1945 года входили в епархию Риги. До 1970 года на территории Молдавии действовал только один католический храм в Кишинёве, который находился на местном кладбище. В 1979 году советскими властями была запрещена деятельность единственного католического священника в Молдавии.

После образования независимой Молдавии 28 октября 1993 года была образована Апостольская  администратура Молдавии, которая 27 октября 2001 года была преобразована в епархию Кишинёва с прямым подчинением Святому Престолу. Первым епископом епархии Кишинёва стал Антон Коша.

В настоящее время 
По данным на 2006 год в Молдавии действует единственная католическая епархия — Епархия Кишинёва, 13 приходов, 24 священника (из которых 11 епархиальных и 13 иеромонахов), 22 монаха и 43 монахини.

Епархия издаёт религиозное периодическое издание «Добрый совет».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт епархии Кишинёва 
 Информация о Католической Церкви в Молдавии 

Католицизм в Молдавии